

Famiglie 
 Asinari – famiglia nobile di Asti
 Asinari di Bernezzo – ramificazione dell'antica famiglia degli Asinari

Persone 
 Adone Asinari – pittore italiano, fratello di Franco
 Carlo Asinari – cavaliere italiano
 Francesco Verasis Asinari – politico italiano, deputato del Regno d'Italia
 Franco Asinari – pittore italiano, fratello di Adone
 Giuseppe Mario Asinari Rossillon – politico e militare italiano
 Virginia Verasis Asinari (nota come Virginia Oldoini, contessa di Castiglione) – nobildonna italiana, moglie di Francesco

Altro 
 Palazzo Asinari di San Marzano – palazzo in stile barocco di Torino
 Palazzo Verasis-Asinari – palazzo medievale di Asti
 Rio Asinari – corso d'acqua della Provincia di Modena

Pagine correlate 
 Asinari di Bernezzo
 Asinari di San Marzano